Mod, tribu urbana apareguda a finals de la dècada de 1950 al Regne Unit
 Mod (videojocs), en argot informàtic "versions modificades de videojocs" 
 Aliança MOD, aliança entre militars i polítics a somalis a la dècada de 1990
 Mod (Escòcia), festivals de la cançó, arts i cultura en gaèlic escocès
 MOD o matèria orgànica dissolta